Aletes minima är en flockblommig växtart som först beskrevs av Mildred Esther Mathias, och fick sitt nu gällande namn av William Alfred Weber. Aletes minima ingår i släktet Aletes och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
minima